Джованни Драги:
 Драги, Джованни Баттиста (1640—1708) — итальянский музыкант и композитор эпохи барокко, органист, клавесинист.
 Драги, Джованни Баттиста (более известен по фамилии-псевдониму Перголези, 1710—1736) — итальянский композитор, скрипач и органист.  
 Драги, Джованни Евангелиста (1654—1712) — итальянский живописец эпохи барокко.